

Geografia
 Contea di Meriwether – contea dello Stato della Georgia, negli Stati Uniti

Onomastica
 Meriwether – nome proprio di persona inglese maschile

Persone
 Elizabeth Meriwether Gilmer, nota come Dorothy Dix – giornalista ed editorialista statunitense
 Lee Meriwether – ex modella e attrice statunitense
 Nana Meriwether – modella sudafricana naturalizzata statunitense
 Porter Meriwether – cestista statunitense